Societat:
Minyons de Terrassa
Minyons de l'Arboç
Minyons de Santa Cristina
Minyons de Muntanya
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya